Lista ministrów do spraw nadzwyczajnych (Bundesminister für besondere Aufgaben) Republiki Federalnej Niemiec.

W rzeczywistości ministrowie ds. nadzwyczajnych pozostają ministrami bez teki, często są jednak szefami Urzędu Kanclerskiego

Ministrowie do spraw nadzwyczajnych 
 1953 – 1955: Robert Tillmanns (CDU)
 1953 – 1956: Dr. Hermann Schäfer (FDP)
 1953 – 1956: Waldemar Kraft (BHE)
 1953 – 1955: Franz Josef Strauß (CSU)
 1961 – 1966: Heinrich Krone (CDU)
 1964 – 1966: Ludger Westrick (CDU)
 1969 – 1972: Horst Ehmke (SPD)
 1972 – 1974: Egon Bahr (SPD)
 1972 – 1974: Werner Maihofer (FDP)
 1984 – 1989: Wolfgang Schäuble (CDU)
 1989 – 1991: Rudolf Seiters (CDU)
 1989 – 1990: Hans Klein (CSU)
 1990 – 1991: Sabine Bergmann-Pohl (CDU)
 1990 – 1991: Günther Krause (CDU)
 1990 – 1990: Lothar de Maizière (CDU)
 1990 – 1991: Rainer Ortleb (FDP)
 1990 – 1991: Hansjoachim Walther (DSU)
 1991 – 1998: Friedrich Bohl (CDU)
 1998 – 1999: Bodo Hombach (SPD)
 2005 – 2009: Thomas de Maizière (CDU)
 2009 – 2013: Ronald Pofalla (CDU)
 2013 - 2018: Peter Altmaier (CDU)
 2018 - 2021: Helge Braun (CDU)
2021 - nadal: Wolfgang Schmidt (SPD)

Nadzwyczajnych do spraw